Гри́ли () — англоязычная фамилия и топоним:

Фамилия 
 Грили, Хорас (1811—1872) — американский журналист и политический деятель.
 Грили, Адольф Вашингтон (1844—1935) — американский учёный и путешественник, полярный исследователь.

Топонимы 
  — деревня в Канаде
 Грили — город в Колорадо (США)